

Codici 
 DVR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Daly River (Australia)

Sigle 
 digital video recorder  – registratore video digitale
 documento di valutazione dei rischi
 discrete valuation ring  – anello a valutazione discreta

Zoologia 
 Dorsal Ventricular Ridge – "cresta ventricolare dorsale" è il nome di un'area ipertrofica del telencefalo che si trova nei rettili, considerato un derivato del pallio laterale; tale struttura negli uccelli si amplia ulteriormente in una regione, chiamata Wulst, atta alla visione stereoscopica.